provincia di Bujumbura Mairie
 provincia di Bujumbura Rurale